Interlude (nom masculin) peut désigner :

Musique 
En musique, un interlude est une petite pièce instrumentale jouée entre deux morceaux plus considérables.

 Interlude, titre d'un album de Kool Moe Dee (1994).
 Interlude, titre d'une chanson de Morrissey et Siouxsie Sioux (1994).

Cinéma 
 Interlude, titre original d'un film de Douglas Sirk, Les Amants de Salzbourg (1957)

Articles connexes 
 Intermède

Forme musicale
Émission de télévision produite en France